Tango désigne :

Arts et spectacles

Danse et musique 

 Le tango est une danse de bal qui se danse à deux ;
 Le tango est à la fois un genre musical rioplatense et un ensemble de formes rythmiques ;
 Le tango est un des palos (ou style) du flamenco ;
 Tango est une pièce de théâtre de Sławomir Mrożek.

Bande dessinée 

 Tango est un album de bande dessinée de la série Corto Maltese de Hugo Pratt.

Cinéma 

Tango est le titre de plusieurs films :
 Le Tango, film français d'Alice Guy sorti en 1905 ;
 Tango, film d'Arthur T. Horman sorti en 1936 ;
 Tango, court-métrage d'animation de Zbigniew Rybczynski sorti en 1981 ;
 Tango, téléfilm de Peter Simons sorti en 1981 ;
 Tango de Stéphane Kurc avec Jean-Pierre Bacri sorti en 1984 ;
 Tangos, l'exil de Gardel est un film franco-argentin réalisé par Fernando Solanas en 1985 et sorti l'année suivante ;
 Tango et Cash, film américain d'Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli sorti en 1989 ;
 Tango de Patrice Leconte sorti en 1993 ;
 Tango (Tango, no me dejes nunca) de Carlos Saura sorti en 1998 ;
 Tango d'Yvon Marciano sorti en 2001 ;
 Tango Cedrón, film documentaire français de Jean-Paul Roig sorti en 2002 ;
 Assasination Tango, film américano-argentin de Robet Duvall sorti en 2004 ;
 Le Tango des Rashevski, film franco-belge de Sam Garbarski sorti en 2004 ;
 Tango libre, film  franco-belge de Frédéric Fonteyne sorti en 2012.

Télévision 

 Tango, téléfilm de Jean Kerchbron diffusé en 1970 ;
 Tango, série télévisée française diffusée de 2010 à 2013.

Sciences et techniques

Informatique 
 En informatique, Tango est un thème d'icône du projet Tango Desktop visant à unifier l'aspect visuel des interfaces ;
 TANGO désigne une implémentation d'architecture SCADA par l'ESRF basée sur l'ORB OmniORB ;
 Tango ou projet Tango est une plateforme technologique développée par Google.

Télécommunications 
 Tango désigne la lettre T dans l'alphabet radio international.
 Tango est une entreprise luxembourgeoise opérateur alternatif de téléphonie mobile, acquis par le groupe Belgacom en 2008.
  est un service pour iPhone et Android permettant de passer des appels vidéos gratuits en 3G et Wi-Fi, qui se présente comme une alternative au produit FaceTime d'Apple.

Transports 
 En aéronautique, Tango Airlines était une compagnie aérienne canadienne à bas coûts qui fait désormais partie (depuis 2004) d'Air Canada.
 Tango ! est la marque commerciale du service de transports en commun chargé de la desserte de la ville de Nîmes (Gard) et de son agglomération.
 Le Tango est un modèle de tramway à plancher bas ou haut produit par Stadler Rail.
 Tango est le BHNS d’Annemasse

Toponymie 

 La province de Tango est une ancienne province japonaise.

Autres sens 
 En France et en Belgique, tango désigne une couleur (rouge orangé très vif) dont la mode s'est répandue en même temps que la danse tango. Dans les années 1930 la société des avions Bernard construisit deux appareils destinés aux records de distance transocéaniques (les Bernard 18 GR et Bernard 190), afin de faciliter leur repérage en cas de chute en mer , ils furent peints de couleurs très voyantes (Jaune vif pour celui baptisé lOiseau Canari, conservé au musée du Bourget et Orange vif pour celui baptisé Oiseau Tango )
 En France et en Belgique, un tango est un cocktail, mélange de bière et de sirop de grenadine (aussi connu sous le nom Queen Mary)
 Le Tango est une boîte de nuit parisienne. De nombreuses autres boîtes de nuit et discothèques adoptent par ailleurs ce même nom.
 Dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, utilisé comme alphabet international en radiocommunication, le mot Tango désigne la lettre T. 
 Tangerine Tango est le nom de la couleur Pantone 17-1463, donné par la firme Pantone LLC. La valeur RGB de cette couleur est 221 65 36 et la valeur HEX/HTML est DD4124.
 'Tango' est le nom d'un cultivar de rosier obtenu en 1978 par Georges Delbard.
Surnom
Homonymie de titre